La route départementale 66, ou RD 66, ou D 66, est située :
 dans le département de l'Hérault, elle relie Montpellier à Carnon-Plage
 dans le département du Haut-Rhin, elle relie Mulhouse à Bâle, reprenant l'ancienne RN 66, déclassée.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Hérault
 Routes du Haut-Rhin

066